Iever en Eendracht (Kapelle-op-den-Bos), Belgische fanfare uit Kapelle-op-den-Bos
 Iever en Eendracht (Menen), Belgisch amateurtoneelgezelschap uit Menen
 Iever en Eendracht (Sleidinge), Belgische fanfare uit Sleidinge